Первая профессиональная футбольная лига 2019/2020 () — 96-й сезон чемпионата Болгарии по футболу. Он начался 14 июля 2019 года и закончился в мае 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Септември» и «Верея». Их заменили «Царско село» и «Арда», занявшие соответственно 1-е и 3-е места во Второй лиге 2018/19.

Клубы-участники

Первый этап

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Болгарии на soccerway

Чемпионат Болгарии по футболу
Болгария
Спорт в Болгарии в 2019 году
Спорт в Болгарии в 2020 году